Six navires de la Marine française ont porté le nom de Jupiter :
 le , un navire de ligne de 50 canons lancé en 1647;
 le , un navire de ligne de la classe Téméraire de 74 canons lancé en 1789;
 le , un vaisseau de ligne de la classe Téméraire de 74 canons lancé en 1795, renommé Jupiter en 1803 ;
 le , un brick lancé en 1824 ;
 le , un navire de ligne de la classe Bucentaure doté de 80 canons lancé en 1831 ;
 l', un navire de ligne à vapeur de la classe Algésiras de 90 canons, lancé en 1856, renommé Jupiter en 1870 ;
 Jupiter, remorqueur américain.

Voir aussi

Références 

Nom de bateau de la Marine française